García del Valle puede hacer referencia a:

 David García del Valle, yudoca paralímpico español;
 María Paz García del Valle, química española.
 Ramón García del Valle y Salas, jurista español.